Kosmorama (voorstelling), een voor­stel­ling in pa­no­ra­ma van be­ken­de plaat­sen
 Kosmorama (festival), een jaarlijks filmfestival in Noorwegen

Bioscopen
 Kosmorama (Amsterdam), een voormalige bioscoop
 Kosmorama (Rotterdam), een voormalige bioscoop